Mužská dvouhra French Open 2019 probíhala na přelomu května a června 2019. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Dvacet jedna z nich si účast zajistilo v kvalifikaci včetně pěti šťastných poražených. 

Rozlosování proběhlo v oranžérii areálu 23. května 2019 za asistence francouzského judisty, olympijského vítěze a mistra světa Teddyho Rinera.

Turnaj 
Srb Novak Djoković útočil na zisk čtvrtého majoru v řadě a dovršení druhého nekalendářního grandslamu v kariéře. V semifinále však odešel poražen od Thiema v pětisetové bitvě. Djoković i Federer, startující poprvé od roku 2015, by v případě získání trofeje podruhé zkompletovali kariérní Grand Slam, což se v otevřené éře žádnému tenistovi nepodařilo (pouze Emersonovi a Laverovi v 60. letech dvacátého století).

Utkání prvního kola mezi Ivem Karlovićem (40 let a 3 měsíce) a Felicianem Lópezem (37 let a 8 měsíců) bylo v součtu věků obou hráčů „nejstarším“ zápasem mužské dvouhry na French Open v otevřené éře. Karlović se stal nejstarším singlistou od startu Maďara Istvána Gulyáse v roce 1973. 

Švýcar Roger Federer se výhrou nad Casperem Ruudem ve třetím kole stal prvním tenistou historie, který na grandslamu odehrál 400. utkání, s pozápasovou bilancí 345–55. V 37 letech a 305 dnech věku byl také nejstarším mužem ve třetím kole Roland-Garros vůbec. Následný postup do osmifinále přes Leonarda Mayera, z něj učinil nejstaršího hráče v této fázi grandslamu od 39letého Connorse na US Open 1991, respektive na Roland-Garros od Pietrangeliho výkonu v roce 1972. Ve čtvrtfinále Federer oplatil Wawrinkovi porážku z téže fáze v roce 2015. Stal se tak nejstarším semifinalistou grandslamu od Connorse v roce 1991 a na French Open od 40letého Američana Pancha Gonzalese v roce 1968.

Teprve potřetí v otevřené éře tenisu, a poprvé od Australian Open 1970, postoupilo všech deset nejvýše nasazených hráčů mužské dvouhry do čtvrtého kola grandslamového turnaje. Šestý muž žebříčku Stefanos Tsitsipas se stal prvním Řekem ve čtvrtém kole pařížského majoru od Lazarose Staliose v roce 1936. V něm však nestačil na Stana Wawrinku, když v rozhodující páté sadě prohrál 6–8 na gamy.  

Poprvé od Australian Open 2013 postoupili čtyři nejvýše nasazení do semifinále grandslamu a premiérově od French Open 2012 se v něm zároveň objevili Djoković, Federer a Nadal.

Rafael Nadal: První tenista historie s 12 grandslamy z jediného majoru 
 
Dvojnásobným obhájcem titulu byl španělský druhý hráč světa Rafael Nadal, jenž do turnaje vstoupil s pařížskou zápasovou bilancí výher a proher 86–2. V repríze finále z roku 2018 porazil čtvrtého nasazeného Rakušana Dominica Thiema po čtyřsetovém průběhu 6–3, 5–7, 6–1 a 6–1. Stali se tak čtvrtou pařížskou dvojicí, která se objevila ve dvou či více následných finále. Na Roland Garros Nadal získal dvanáctý triumf a překonal historický grandslamový rekord ve dvouhře, který držel s Australankou Margaret Courtovou, jíž se na Australian Open podařilo vyhrát jeden grandslam jedenáctkrát. 33letý Španěl získal celkově osmnáctý grandslam, což znamenalo ztrátu dvou trofejí za prvním Federerem. Švýcara zdolal na Roland-Garros i popáté, tentokrát v semifinále, a navýšil aktivní bilanci vzájemných zápasů na 24–15, z toho 14–2 na antuce. Ukončil tím šňůru pěti Federerových výher.  Do žebříčku ATP si připsal 2 000 bodů a získal finanční odměnu 2 300 000 eur.

Rafael Nadal se devátým obhájeným titulem na French Open stal nejúspěšnějším hráčem v počtu obhájených trofejí z jediného grandslamu. Ve 33 letech a 6 dnech věku byl také třetím nejstarším šampionem v Paříži, po  Andresi Gimenovi z roku 1972 (34 let a 306 dní) a Kenu Rosewallovi z roku 1968 (33 let a 220 dní). Finálová výhra znamenala jeho 950. vítězný zápas na okruhu ATP Tour, což jej řadilo na 4. místo za Federera (1207), Jimmyho Connorse (1156) a Ivana Lendla (1069). Z Roland-Garros 2019 odjížděl s celkovou pařížskou bilancí zápasů 93–2 a setů 278–27.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mužská dvouhra